Die Schweizer Beachvolleyball-Meisterschaft 2019 fand vom 28. bis 30. August 2019 in Bern statt. Das Finale der Frauen gewannen Nina Betschart und Tanja Hüberli gegen Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich. Den dritten Platz sicherten sich Muriel Grässli und Sarina Schafflützel. Bei den Männern siegten Adrian Heidrich und Mirco Gerson im Endspiel gegen Jonas Kissling und Michiel Zandbergen, während der dritte Platz an Florian Breer und Quentin Métral ging.

Teilnehmer 
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils neun Duos an der Schweizer Meisterschaft teil. Qualifiziert waren die Teams mit den meisten Punkten in der Rangliste des Schweizer Volleyballverbands Swiss Volley, die in den vergangenen zwölf Monaten erspielt wurden.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Double knock-out ausgetragen. Vorher fand ein Qualifikationsspiel statt.

Spielplan Frauen

Spielplan Männer

Weblinks 
 Spielplan Frauen
 Spielplan Männer
 Informationen bei Swiss Volley

2019
Volleyballveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in der Schweiz
Beachvolleyballwettbewerb in der Schweiz